Сезон 1992-93 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії, що проходило між 23 серпня 1992 та 12 червня 1993 року. Став другим сезоном з моменту заснування турніру. Порівняно з попереднім сезоном кількість учасників турніру було збільшено з 12 до 16 команд. З наступного сезону елітний дивізіон розширювався до 18 команд, тому жоден з учасників Першої ліги сезону 1992-93 у класі не понижувався.

Переможцем турніру стала «Кроація», яка здобула свій перший титул чемпіона незалежної Хорватії. Майбутні чемпіони розпочинали сезон під назвою ХАШК «Граджанскі», посеред сезону змінили її з патріотичних міркувань на «Кроацію» (ще за декілька років клуб повернув собі історичну назву «Динамо» (Загреб), під якої виступає й донині). Оскільки у червні 1993 року Хорватський футбольний союз офіційно увійшов до складу УЄФА, «Кроація», як чемпіон Хорватії, отримала право представляти країну в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

Турнірна таблиця

Результати матчів

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Хорватії 1992–93 на RSSSF  

1992-93
Хорватія
Хорватія
1992 у хорватському спорті
1993 у хорватському спорті